Die Spielzeit 2009/10 war die 63. reguläre Austragung der zweitklassigen Schweizer National League B. Der Lausanne HC gewann seine zweite NLB-Meisterschaft in Folge. Aus der 1. Liga war mangels Interesse keine Mannschaft in die Nationalliga B aufgestiegen.

Teilnehmer 
Die NLB 2009/10 wurde mit 11 Teams gestartet, da die Schweizer U20-Eishockeynationalmannschaft nicht mehr als Gastmannschaft an dieser Spielklasse teilnahm. Nach dem Rückzug der HC Neuchâtel Young Sprinters am 29. Oktober 2009 verblieben noch zehn Teams in der Spielklasse.

Damit gehörten der zweiten Spielklasse in der Spielzeit 2009/10 folgende zehn Mannschaften an:

Modus 
Gespielt werden sollten zwei Doppelrunden zu je 20 Spielen. Danach sah der ursprüngliche Modus eine einfache Platzierungsrunde der sieben besten Teams um den Tabellenrang nach der Qualifikation aus (zusätzliche 6 Spiele) sowie eine Hoffnungsrunde für die weiteren 4 Mannschaften, die den letzten Playoff-Teilnehmer ermitteln. 

Aufgrund des Rückzuges der HC Neuchâtel Young Sprinters, und der damit verbundenen Reduzierung der Anzahl Spiele pro Team von 40 auf 36, entschied sich die "Schweizerische Eishockey Nationalliga GmbH" zu einem Moduswechsel. Anstelle der Platzierungs- und Hoffnungsrunde wurde eine weitere Einfachrunde ausgetragen. Sämtliche Ergebnisse der Young Sprinters wurden gestrichen. Nach 36 Runden entschied die Platzierung über die Anzahl der Heimspiele für die letzten neun Runden. Die Teams der Ränge eins bis fünf durften fünf, die Teams der Ränge sechs bis zehn vier weitere Heimspiele austragen.

Die acht besten Mannschaften nach der Austragung von 45 Spieltagen konkurrierten um den Schweizer B-Meister im Play-off-Stil.

Viertelfinal, Halbfinal und Final wurden jeweils nach dem Modus Best-of-Seven gespielt. Der Gewinner des Finals spielte gegen den Verlierer der NLA-Play-Outs eine Relegation im Modus Best-of-Seven aus.

Vorrunde

Tabelle Hauptrunde

Topscorer

Play-Offs 
Seit 2007 dürfen für den Viertelfinal die vier bestklassierten Clubs der Reihe nach einen Gegner aus den Plätzen 5–8 der Tabelle wählen. Die Play-offs wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Turnierbaum

Viertelfinal

Lausanne HC - HC Ajoie 4:3 
 21. Februar 2010 LHC-HCA 5:2 (0:1;3:1;2:0)
 23. Februar 2010 HCA-LHC 5:2 (0:1;1:1;4:0)
 26. Februar 2010 LHC-HCA 2:4 (0:1;0:1;2:2)
 28. Februar 2010 HCA-LHC 2:1 (1:0;0:1;1:0)
 2. März 2010 LHC-HCA 4:3 (1:0;3:1;0:2)
 5. März 2010 HCA-LHC 2:4 (0:1;1:1;1:2)
 7. März 2010 LHC-HCA 3:0 (1:0;0:0;2:0)

EHC Olten – SC Langenthal 4:3 
 21. Februar 2010 EHCO -SCL 3:2 n. V.(1:1;0:0;1:1;1:0)
 23. Februar 2010 SCL - EHCO 5:7 (1:1;1:2;3:4)
 26. Februar 2010 EHCO - SCL 2:4 (0:1;1:0;1:3)
 28. Februar 2010 SCL - EHCO 2:3 (0:1;1:2;1:0)
 2. März 2010 EHCO - SCL 1:3 (1:1;0:1;0:1)
 5. März 2010 SCL - EHCO 1:0 n. V. (0:0;0:0;0:0;1:0)
 7. März 2010 EHCO - SCL 2:0 (0:0;0:0;2:0)

EHC Visp – EHC Basel Sharks  4:0 
 21. Februar 2010 EHCV - EHCB 9:1 (5:0;2:1;2:0)
 23. Februar 2010 EHCB - EHCV 3:7 (1:1;1:4;1:2)
 26. Februar 2010 EHCV - EHCB 4:2 (2:1;0:1;2:0)
 28. Februar 2010 EHCB - EHCV 2:6 (0:2;2:1;0:3)

HC Sierre-Anniviers – HC La Chaux-de-Fonds 4:1 
 21. Februar 2010 HCS - HCC 6:1 (3:0;1:1;2:0)
 23. Februar 2010 HCC - HCS 5:1 (1:1;2:0;2:0)
 26. Februar 2010 HCS - HCC 5:4 (1:1;3:2;1:1)
 28. Februar 2010 HCC - HCS 3:4 (1:1;2:0;0:3)
 2. März 2010 HCS - HCC 5:4 n. V. (0:1;3:2;1:1;1:0)

Halbfinal

EHC Olten - Lausanne HC 1:4 
 9. März 2010 EHCO - LHC 5:2 (1:0;1:2;3:0)
 12. März 2010 LHC - EHCO 3:2 (0:0;2:1;1:1)
 14. März 2010 EHCO - LHC 3:5 (1:1;2:2;0:2)
 16. März 2010 LHC - EHCO 2:1 (1:0;1:1;0:0)
 19. März 2010 EHCO - LHC 3:4 n. V. (0:0;2:2;1:1;0:1)

EHC Visp - HC Sierre-Anniviers 4:2 
 9. März 2010 EHCV - HCS 7:3 (2:0;3:2;2:1)
 12. März 2010 HCS - EHCV 1:2 (0:1;0:1;1:0)
 14. März 2010 EHCV - HCS 5:2 (0:2;3:0;2:0)
 16. März 2010 HCS - EHCV 3:2 n. V. (0:1;0:0;2:1;1:0)
 19. März 2010 EHCV - HCS 3:4 n. V. (1:0;2:1;0:2;0:1)
 21. März 2010 HCS - EHCV 2:4 (2:0;0:2;0:2)

Final

EHC Visp - Lausanne HC 1:4 
 26. März 2010 EHCV - LHC 5:1 (1:0;3:0;1:1)
 28. März 2010 LHC - EHCV 6:2 (1:1;1:1;4:0)
 30. März 2010 EHCV - LHC 1:3 (0:2;1:1;0:0)
 1. April 2010 LHC - EHCV 2:1 n. V. (0:0;0:0;1:1;1:0)
 3. April 2010 EHCV - LHC 0:4 (0:0;0:2;0:2)

Einzelnachweise

Weblinks 
 National League B bei nationalleague.ch

B2009
Eishockeysaison 2009/10